— девиз правления (нэнго) японского императора Хорикава, использовавшийся с 1087 по 1095 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 7-й день 4-й луны 4-го года Отоку (по юлианскому календарю — 11 мая 1087);
 15-й день 12-й луны 8-го года Кандзи (по юлианскому календарю — 23 января 1095).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Ли цзи:「湯以寛治民、而除其虐、文王以文治、武王以武功、此皆有功烈於民者也」.

События 
 1087 год (5-я луна 1-го года Кандзи) — дайдзё тэнно Сиракава отрёкся от престола и уединился в пригороде Киото Удзи;
 1088 год (1-я луна 2-го года Кандзи) — император нанёс визит в дом своего отца;
 1088 год (10-я луна 2-го года Кандзи) — Сиракава отправился в паломничество по храмам на горе Хиэй;
 28 января 1088 года (14-й день 12-й луны 2-го года Кандзи) — сэссё Фудзивара-но Мотодзанэ был удостоен титула дайдзё-дайдзина. Нужно отметить, что мать императора Хорикава, дочь удайдзина Минамото-но Акифусы, была усыновлена Мотодзанэ;
 1089 год (5-я луна 3-го года Кандзи) — Сиракава во второй раз посетил гору Хиэй, на этот раз пробыв там семь дней;
 1090 год (12-я луна 4-го года Кандзи) — Фудзивара-но Мотодзанэ был освобожден от обязанностей сэссё и одновременно был наречён кампаку;
 26 марта 1094 года (8-й день 3-й луны 8-го года Кандзи) — кампаку Фудзивара-но Мотодзанэ подал в отставку;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература